Sleumer kan som auktorsförkortning betyda:

 Hermann Otto Sleumer (1906–1993)

Robotskapade auktorsförkortningar